Příjmení Třetina má více nositelů:

 Miroslav Třetina (* 1980), český hokejista 
 Tomáš Třetina (* 1972), český  pedagog a politik